Эс-Кастель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Занимает площадь 11,61 км². Население — 7926 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa 
 Instituto Balear de Estadística 
 Consell Insular
 Ficha municipal del Consell Insular 
 Consideraciones histórico-militares sobre Menorca hasta el siglo XVI
 Página sobre el municipio en WebMenorca 
 Página sobre el municipio en Menorca-Información
 Información turística. 

Муниципалитеты Балеарских островов